Эрик Бауман (; род. 1962) — немецкий .

Биография 
Приобрёл известность шуточной биографией вымышленного композитора Фердинанда Ло (), которому приписывается авторство собачьего вальса (; 1996); фамилия композитора образована от немецкого слова «блоха» (), поскольку по-немецки вальс называется «блошиным».

Позднее Бауманом было опубликовано исследование о музыкальном творчестве известного немецкого писателя Карла Фридриха Мая «Ave Maria на Диком Западе. Карл Май — композитор» (; 2002).

Ссылки